Ognes kan avse tre olika kommuner i Frankrike:

 Ognes, Aisne
 Ognes, Marne
 Ognes, Oise